Rudolf Eisler může být:

 Rudolf Eisler (filosof) (1873–1926) – rakouský filosof
 Rudolf Eisler (architekt) (1881–1977) – rakouský architekt